Janosch Brugger (ur. 6 czerwca 1997 w Titisee-Neustadt) – niemiecki biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata, zawodnik klubu WSG Schluchsee.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 25 lutego 2012 roku, podczas zawodów juniorskich w miejscowości Kranj/ Pokljuka w Słowenii, gdzie wygrał zawody na dystansie 5 km stylem dowolnym ze startu wspólnego.

W Pucharze Świata zadebiutował 8 marca 2017 roku w norweskiej miejscowości Drammen, gdzie w sprincie stylem klasycznym uplasował się na 56. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas 4 etapu Tour de Ski w niemieckim Oberstdorfie, na dystansie 15 km stylem dowolnym ze startu wspólnego uplasował się na 23. pozycji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Brugger nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1997